Бимери — название населённых пунктов.

Россия 
 Бимери — село в Арском районе Татарстана.
 Бимери — село в  Высокогорском районе Татарстана.